Pitt hace referencia a:
Universidad de Pittsburgh, una universidad en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos.
Pitt Panthers, equipo deportivo de la Universidad de Pittsburgh.
William Pitt (el Viejo) (Lord Chatham), primer ministro de Gran Bretaña entre 1766 y 1768.
William Pitt (el Joven), primer ministro de Gran Bretaña entre 1783 y 1801 y de 1804 a 1806. Hijo de William Pitt (el Viejo).
Brad Pitt, actor estadounidense.

Autores de nombres botánicos 
 F.D.H.Pitt - F.D.H. Pitt fl. 1998-
 Pitt - John Ingram Pitt fl. 1966
 W.M.Pitt - Wayne M. Pitt fl. 2004